Nils de Verdier kan syfta på:

* Nils de Verdier (1876–1947), svensk apotekare
 Nils de Verdier (1915–1995), svensk militär